La Chatte sur un toit brûlant (Cat on a Hot Tin Roof) est une pièce de théâtre de Tennessee Williams créée à Broadway en 1955. Elle a notamment inspiré les œuvres suivantes :
 La Chatte sur un toit brûlant (Cat on a Hot Tin Roof), film de Richard Brooks (1958)
 La Chatte sur un toit brûlant (Cat on a Hot Tin Roof), téléfilm de Robert Moore (1976)
  (Cat on a Hot Tin Roof), téléfilm de  (1984)